Stäubli è un nome di famiglia tedesco.

Persone
Timon Stäubli – giocatore di floorball svizzero
Hermann Stäubli – imprenditore svizzero fondatore della Stäubli

Aziende
Stäubli International – azienda svizzera